Аютайя́:
 Аютия — исторический город, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Аютия — древнее государство на территории Таиланда.
 Аютия () — род цикад.
 Аютия — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, старая часть современного города Аюттхая.

См. также 
 Аюттхая (значения)